Барбона () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 743 человека (2008 г.), плотность населения составляет 87 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 35040. Телефонный код — 0425.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/